El Arca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Arca, Campeche, Carmen, 
 El Arca, Jalisco, Degollado, 

Robotskapade Mexikoförgreningar